Уст-Орда Бурјатија () се може односити на:

 Уст-ордински бурјатски округ
 Уст-ордински бурјатски аутономни округ